

Toponymie

dans la voïvodie de Basse-Silésie : 
 Polanowo est un village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne : 
 Polanowo, village du powiat de Piła ;
 Polanowo, village du powiat de Słupca.